

Persone 
 Alexander Langsdorff – archeologo e colonnello delle SS tedesco
 Georg Heinrich von Langsdorff – naturalista, esploratore, scienziato e diplomatico tedesco naturalizzato russo 
 Hans Langsdorff – militare tedesco
 Jens Langsdorff – politico tedesco